È andata così – singolo dei Dirotta su Cuba del 1997
 È andata così – singolo di Loredana Bertè del 2016